Долгушино — название населённых пунктов:

Россия 
 Долгушино — село в Вагайском районе Тюменской области.
 Долгушино — село в Викуловском районе Тюменской области.

Другое 
 Долгушино — промежуточная железнодорожная станция в городе Кирове